Заха́рченко — українське прізвище, утворене від Захар — народної форми канонічного імені Захарій (Захарія).

Відомі носії 
 Захарченко Артем Петрович (* 1982) — український письменник, науковець, журналіст, редактор.
 Захарченко Вадим Вікторович (1929—2007) — радянський і російський кіноактор.
 Захарченко Валентина Олександрівна (1941) — український хоровий диригент, піаністка, педагог, народна артистка України
 Захарченко Валерій Стефанович (1941) — народний артист України
 Захарченко Василь Іванович (1936—2018) — український письменник
 Захарченко Василь Петрович — Герой Радянського Союзу
 Захарченко Віктор Гаврилович (1938) — російський фольклорист, громадський діяч, дослідник народної пісні і хоровий диригент, народний артист Росії, народний артист України
 Захарченко Віталій Юрійович (1963) — голова ДПА України у 2010—2011 роках, міністр внутрішніх справ України (2011—2014)
 Захарченко Володимир Васильович (1971) — український правник, політик. Народний депутат України IX скликання.
 Захарченко Володимир Семенович (1924 — ?) — український радянський діяч, машиніст паровозного депо. Депутат Верховної Ради СРСР 6-го скликання.
 Захарченко Всеволод Данилович (1930—1974) — український піаніст, педагог.
 Захарченко Ганна Яношівна (дівоче прізвище — Черепаня) (1943) — українська співачка, музичний педагог, професор, народна артистка України
 Захарченко Геннадій Вікторович (1976) — український академічний веслувальник, чемпіон Європи.
 Захарченко Григорій Іванович (1937 — ?) — український радянський діяч, новатор виробництва. Депутат Верховної Ради УРСР 7—8-го скликань.
 Захарченко Григорій Ничипорович — Герой Радянського Союзу.
 Захарченко Едуард Олександрович (* 1995) — український хокеїст, гравець збірної України.
 Захарченко Євгеній Анатолійович (* 1996) — український футболіст, захисник клубу «Епіцентр».
 Захарченко Іван Карпович (1940) — український письменник.
 Захарченко Іван Петрович (1915—1990) — український радянський діяч, 1-й секретар Ровенського міського комітету КПУ.
 Захарченко Ігор Григорович (1941—2017) — радянський та український педагог, кандидат фізико-математичних наук, професор.
 Захарченко Йосип Іванович (1837—1894) — український письменник.
 Захарченко Катерина Едуардівна (1989) — українська модель, Міс Україна 2010.
 Захарченко Катерина Йосипівна (1907 — ?) — українська радянська діячка, новатор сільськогосподарського виробництва, голова колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 4-го скликання.
 Захарченко Марія (* 1995) — український гравець в ґо; учасниця численних аматорських міжнародних змагань; перший професійний гравець України.
 Захарченко Марко Васильович (1938—2015) — український соціолог, професор КНУ ім. Шевченка.
 Захарченко Микола Харитонович (1913 — ?) — український радянський діяч, голова виконавчого комітету. Депутат Верховної Ради УРСР 4-го скликання.
 Захарченко Михайло Дмитрович (1910—1983) — Герой Радянського Союзу
 Захарченко Наталія Йосипівна (1907—1992) — українська співачка (сопрано), професорка, заслужена артистка УРСР.
 Захарченко Олександр Володимирович (1976—2018) — «Голова Ради Міністрів» терористичної організації «Донецька народна республіка» (з 7 серпня 2014 року).
 Захарченко Олексій Гаврилович (1930)  — радянський та український державний діяч.
 Захарченко Олена Богданівна (1981) — українська письменниця.
 Захарченко Павло Федорович (1917—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Захарченко Петро Володимирович — завідувач кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБА, відзначений орденом «За заслуги» III ступеня.
 Захарченко Петро Павлович (* 1960) — український історик. Доктор юридичних наук, професор.
 Захарченко Сергій Олександрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Захарченко Сергій Олексійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Захарченко Юрій Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Інше 
 Захарченко (Шахтарський район) — село в Україні

Див. також 
 Захарчук
 Захаров

Примітки 

Прізвища на -енко